Las palabras El hombre de hierro pueden referirse a:

 El Hombre de Hierro, una estatua budista.
 El hombre de hierro, película polaca de 1981 dirigida por Andrzej Wajda.
 El hombre de hierro, nombre por el que es también conocido en español el personaje de cómic Iron Man, creado por Marvel Comics en 1963.